Die AAPT Championships 2006 waren ein Tennisturnier, welches vom 2. bis 8. Januar 2006 in Adelaide stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2006 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche fanden die Qatar ExxonMobil Open in Doha und die Chennai Open in Chennai statt, die wie das Turnier in Adelaide zur  International Series gehörten.

Titelverteidiger der Einzelkonkurrenz war der Schwede Joachim Johansson, der in diesem Jahr nicht am Turnier teilnahm. Mit Tomáš Berdych und dem Sieger von 2004, Dominik Hrbatý, schieden die letzten Gesetzten im Halbfinale aus. Den Titel gewann der Franzose Florent Serra, der im Finale den Belgier Xavier Malisse in zwei Sätzen besiegte. Für Serra war es der erste Titel der Saison und der zweite seiner Karriere.
Im Doppel traten die Titelverteidiger, Xavier Malisse und Olivier Rochus, nicht erneut zusammen an; nur Malisse spielte mit und konnte mit Mark Philippoussis das Halbfinale erreichen. Dort unterlagen sie den Turniersiegern Jonathan Erlich und Andy Ram (Nr. 2 der Setzliste) aus Israel, die im Finale die Setzlistenersten Paul Hanley und Kevin Ullyett besiegten. Sie gewannen ihren sechsten gemeinsamen Titel. Für Erlich war es der siebte Titel der Karriere, Ram war ebenfalls das siebte Mal erfolgreich.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 394.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 419.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan Einzel der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2006
Tennisturnier in Adelaide